
Die 59.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2008 in Treviso, Italien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Frauen

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2008
Radsportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Treviso